Новосиби́рск — третий по численности населения город России, административный центр Сибирского федерального округа.

Железнодорожные станции в Новосибирске 
 Новосибирск-Главный
 Новосибирск-Западный
 Новосибирск-Восточный
 Новосибирск-Южный

Подводные лодки 
 «Новосибирск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Палтус», первый корабль проекта.
 «Новосибирск» — российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения проекта 885 «Ясень», третий корабль проекта.

Разное 
 «Новосибирск» — новосибирская телерадиокомпания, филиал ВГТРК.
 «Новосибирск» — российский баскетбольный клуб из Новосибирска.
 «Новосибирск» — российский футбольный клуб из Новосибирска.
 «Новосибирск-Ж» — женская команда футбольного клуба «Новосибирск».
 «Новосибирск-Олимпик» — российский футбольный клуб из Новосибирска, существовавший в 1999—2007 годах.
 (4271) Новосибирск — астероид.